Landen steht für:

 eine navigatorische Tätigkeit; siehe Landung
 das Einholen des Fangs beim Angeln
 eine mittelalterliche Besitzbezeichnung im Sinne von Ländereien eines Adligen: „in den Landen“

Landen ist der Name folgender Gemeinden:

 Landen (Belgien), eine Stadt in Belgien
 Landen (Ohio), eine Gemeinde in Warren County, Ohio, USA

Landen ist der Familienname folgender Personen:
 Johann von Landen (* vor 1463; † 1516 (?)), deutscher Drucker
 John Landen (1719–1790), Mathematiker
 Ludwig Landen (1908–1985), deutscher Kanute

Landen ist der niederländische Name der Länder aus denen das Königreich der Niederlande besteht, siehe Königreich der Niederlande

Siehe auch:
 Landen Ridge, Gebirgskamm im Grahamland, Antarktika

Weblinks